Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Київської області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Київської області.

Історія 

Список було затверджено рішенням Київської обласної ради № 285-15-VI від 7 лютого 2012 року на основі результатів досліджень науковців Інституту агроекології і природокористування НААН та Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.

До списку входять 18 видів мохоподібних, 36 видів лишайників, 49 видів грибів, 32 види водоростей, 146 видів судинних рослин.

Мохоподібні

Лишайники

Гриби

Водорості

Судинні

Див. також 

 Рослини Київської області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Київської області
 Флора Київської області

Джерела 

 Список регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській області // Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

Посилання 

 

Охорона природи в Київській області
Київська